Le championnat du monde d'échecs féminin 2017 était un tournoi à élimination directe de 64 joueuses, pour désigner la championne du monde d'échecs féminin. La finale a été remportée par Tan Zhongyi face à Anna Muzychuk dans les tie-breaks rapides.

Lors de l'Assemblée générale de la FIDE pendant la 42e Olympiade d'échecs à Bakou en septembre 2016, les droits d'organisation de l'événement ont été attribués à l'Iran, qui a organisé le championnat à Téhéran du 10 février au 4 mars 2017.

Certaines joueuses de haut niveau ont décidé de ne pas participer au tournoi. Hou Yifan, championne du monde féminine sortante et joueuse la mieux classée, a décidé de ne pas participer au tournoi en raison de son mécontentement à l'égard du système de championnat du monde féminin de la FIDE. La championne du monde 2015, Mariya Muzychuk, et la championne des États-Unis, Nazí Paikidze, ont également choisi de ne pas participer au tournoi, en signe de protestation contre le fait que le tournoi se déroule en Iran, où le port du hijab en public est obligatoire pour toutes les femmes (une règle qui s'applique également aux joueuses participantes). Parmi les autres absents notables, figurent Humpy Koneru, quatrième joueuse mondiale, et Irina Krush, huit fois championne des États-Unis.

Le 12 mai 2017, la FIDE a suspendu la Fédération iranienne des échecs pour non-paiement des prix du championnat du monde féminin. Le 2 juin 2017, l'interdiction a été levée.

Désignation du pays organisateur 
Le tournoi était initialement inscrit au calendrier de la FIDE pour octobre 2016. Cependant, la réunion de mars 2016 du Conseil présidentiel de la FIDE a finalement reporté l'événement à 2017 en raison d'un manque d'organisateurs.

L'ordre du jour initial de l'Assemblée générale ne mentionnait pas explicitement l'Iran, indiquant seulement que l'événement avait été reporté à 2017, faute d'organisateur, similaire aux situations de 2014 et 2015. Lorsque le point de l'ordre du jour (5.20.7) relatif au championnat du monde féminin a été discuté à Bakou, l'Iran a proposé d'accueillir l'événement et, après une brève discussion sur le code vestimentaire applicable, aucun des 159 délégués présents ne s'y est opposé. Ce n'est que lorsque la FIDE a publié les décisions de l'Assemblée générale deux semaines plus tard que l'existence de l'offre de l'Iran a été largement connue, et la question est rapidement devenue explosive, en partie en raison de l'activité de Nigel Short sur les médias sociaux, qui a affirmé que l'attribution de l'événement à l'Iran était contraire aux statuts de la FIDE.

Nazí Paikidze, qui s'est qualifiée en terminant 2e ex-aequo au championnat américain féminin 2015, a été la première joueuse à protester contre la décision de la FIDE d'autoriser l'Iran à accueillir l'événement. Par l'intermédiaire des médias, elle a annoncé qu'elle ne participerait pas plus particulièrement en raison du code vestimentaire iranien exigeant que les femmes portent un hijab, bien qu'au départ, elle ait également mentionné de manière secondaire les risques pour les Américains et autres étrangers d'être détenus en Iran en raison de leur nationalité. Dans une pétition ultérieure sur Change.org, elle a ajouté un troisième élément, à savoir que les femmes pourraient faire l'objet de restrictions en matière d'expression.

Les échecs, comme d'autres sports, ont connu un certain degré de controverse concernant la tenue des femmes. Une déclaration de l'attachée de presse de la FIDE, Anastasiya Karlovich, a été publiée sur le site de Susan Polgar, Chess Daily News, le 1er octobre 2016, indiquant que la FIDE n'a reçu aucune plainte officielle à ce jour (y compris de la part d'événements féminins antérieurs organisés en Iran), mais qu'ils examineraient toutes les solutions possibles pour le confort des joueuses et discuteraient de toutes les questions avec les organisateurs en Iran lors de réunions dans les prochaines semaines. Mme Polgar a demandé aux participants concernés de contacter la Commission féminine de la FIDE, dont elle est la coprésidente.

ChessBase India a interviewé deux des trois qualifiés de ce pays (Harika Dronavalli et Humpy Koneru), chacun d'entre eux ayant déjà joué en Iran. Elles ont fait part d'un certain degré de gêne et d'inconfort par rapport aux aspects physiques du foulard pendant le jeu (tout comme Zhukova), mais ont déclaré que le championnat du monde lui-même était plus important. Dans des articles ultérieurs, Kosteniuk et Koneru ont développé leur point de vue, le premier notant que même l'exercice physique en Iran peut être difficile pour une femme.

The Guardian a présenté la championne continentale asiatique 2015 Mitra Hejazipour (d'Iran) dans un article, décrivant comment un boycott pourrait nuire au sport féminin iranien. D'autres joueurs iraniens ont également déclaré qu'un boycott ne serait pas bénéfique pour les femmes iraniennes.

Participants 
Les joueuses sont sélectionnées par cinq moyens différents : atteindre les demi-finales du dernier championnat du monde féminin à élimination directe, les championnats juniors, le classement, les championnats d'échecs zonaux ou continentaux, et les wildcards de la FIDE.

Avant le début du tournoi, Cristina Adela Foișor, 48e tête de série, est décédée. Les paires ayant déjà été annoncées, il n'y a pas eu de remplacement.

Les participants, classés selon leur classement FIDE de février 2017, sont les suivants :

  Ju Wenjun, GM (R)
  Anna Muzychuk, GM (R)
  Alexandra Kosteniuk, GM (R)
  Harika Dronavalli, GM (WC)
  Nana Dzagnidze, GM (E14)
  Valentina Gunina, GM (E14)
  Antoaneta Stefanova, GM (E14)
  Zhao Xue, GM (R)
  Tan Zhongyi, WGM (Z3.5)
  Nino Batsiashvili, IM (E14)
  Natalia Pogonina, WGM (WC)
  Shen Yang, IM (R)
  Hoang Thanh Trang, GM (E15)
  Elisabeth Paehtz, IM (E15)
  Aleksandra Goryachkina, WGM (J14)
  Anastasia Bodnaruk, IM (E14)
  Olga Girya, WGM (E15)
  Lela Javakhishvili, IM (E14)
  Pia Cramling, GM (WC)
  Sarasadat Khademalsharieh, IM (PN)
  Monika Soćko, GM (E14)
  Huang Qian, WGM (Z3.5)
  Natalia Zhukova, GM (E14)
  Anna Ushenina, GM (R)
  Elina Danielian, GM (E14)
  Ekaterina Atalik, IM (E15)
  Lilit Mkrtchian, IM (E14)
  Bela Khotenashvili, IM (E15)
  Dinara Saduakassova, IM (Z3.4)
  Ekaterina Kovalevskaya, IM (E15)
  Deysi Cori, WGM (Z2.4)
  Irine Kharisma Sukandar, IM (AS14)
  Zhu Chen, GM (Z3.1)
  Alina Kashlinskaya, IM (E14)
  Inna Gaponenko, IM (E15)
  Marina Nechaeva, IM (E15)
  Olga Zimina, IM (E15)
  Ni Shiqun, WGM (Z3.5)
  Salome Melia, IM (E14)
  Padmini Rout, IM (Z3.7)
  Nastassia Ziaziulkina, IM (E15)
  Nino Khurtsidze, IM (E14)
  Daria Charochkina, IM (E15)
  Anastasia Savina, IM (E15)
  Sopiko Guramishvili, IM (E15)
  Kateřina Němcová, WGM (Z2.1)
  Pham Le Thao Nguyen, IM (Z3.3)
  Cristina-Adela Foisor, IM (E14)
  Mitra Hejazipour, WGM (AS15)
  Zhai Mo, WGM (Z3.5)
  Atousa Pourkashiyan, WGM (PN)
  Nataliya Buksa, WGM (J15)
  Maritza Arribas Robaina, WGM (AM)
  Qiyu Zhou, WGM (Z2.2)
  Sopio Gvetadze, IM (E14)
  Sabina Foisor, WGM (Z2.1)
  Ayelen Martinez, WIM (Z2.5)
  Yaniet Marrero Lopez, WGM (Z2.3)
  Viktorija Ni, WIM (Z2.1)
  Khaled Mona, WGM (AF)
  Akter Liza Shamima, WIM (Z3.2)
  Sabrina Latreche, WIM (AF)
  Amina Mezioud, WIM (AF)
  Nancy Lane, WIM (Z3.6)

Parcours de qualification 

 WC : Demi-finalistes du Championnat du monde d'échecs féminin 2015
 J14 et J15 : champions du monde junior 2014 et 2015
 R : Rating (la moyenne de tous les ratings publiés de février 2015 à janvier 2016 a été utilisée) (6)
 E14 et E15 : Championnats d'Europe individuels 2014 et 2015 (28)
 AM : Championnat continental américain d'échecs 2016

 AS14 et AS15 : Championnats d'échecs asiatiques 2014 et 2015
 AF : Championnat d'Afrique d'échecs 2016 (3)
 Z2.1 (3), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4), Z3.6, Z3.7 : Tournois zonaux
 PN : Nomination par le président de la FIDE (2)

Prix 
Le montant des prix est de 3 750 dollars pour les perdants du premier tour, 5 500 dollars pour les seconds, 8 000 dollars pour les troisièmes, 12 000 dollars pour les quatrièmes, 20 000 dollars pour les demi-finalistes perdants, 30 000 dollars pour les seconds et 60 000 dollars pour le champion (450 000 dollars au total), 20 % de ces sommes étant prélevées par la FIDE. Tous les joueurs paient leurs propres frais (voyage, hébergement et repas) pour la durée du tournoi.

Match final 

La finale était le seul match du tournoi qui consiste en quatre parties classiques. Celles-ci ont été jouées sur des jours consécutifs avec un jour de repos entre les tie-breaks de la demi-finale et le match 1. Les tie-breaks éventuels ont été joués le 3 mars 2017, de la même manière que pour l'ensemble du tournoi. Deux parties rapides de 25+10 (c'est-à-dire 25 minutes pour l'ensemble de la partie plus 10 secondes d'incrément), les deux parties rapides de 10+10, deux parties de blitz de 5+3 et une finale d'armageddon.

Anna Muzychuk, championne du monde féminine en titre de blitz et de rapide, s'était qualifiée pour la finale sans jouer de tie-break. Tan Zhongyi, quant à elle, en a disputé plusieurs, dont deux matches « armageddon ». L'un d'entre eux en demi-finale contre Harika Dronavalli, qui avait été éliminée au stade de la demi-finale pour la troisième fois consécutive. Avant les finales, Tan Zhongyi et Anna Muzychuk ne s'étaient rencontrées que deux fois au jeu classique à la montre, les deux parties s'étant soldées par un match nul.

Après un match nul dans la première partie, Tan a surpassé son adversaire pour gagner la deuxième partie, mais Muzychuk est revenue avec une victoire écrasante dans la troisième partie. La quatrième partie s'est soldée par un match nul, ouvrant la voie à une confrontation rapide. Dans la première paire de parties rapides, Tan Zhongyi a remporté le titre. Par conséquent, elle a également reçu le titre de Grand Maître.

Tournoi à élimination directe

Notes et Références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin
Echecs feminin
2017 en Iran